Minice (Minitz) heißen mehrere Orte in Tschechien:

  Minice, Gemeinde im Okres Písek
  Minice (Kralupy), Ortsteil von Kralupy nad Vltavou, Okres Mělník
  Minice, Ortsteil von Velemyšleves, Okres Louny